Николай Филиппович Королёв (1 июля 1906, д. Аминовичи, Могилёвская губерния, Российская империя — 7 апреля 1972, Могилёв, СССР) — советский военный и партийный деятель, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза (1970). Один из организаторов и руководителей партизанского подполья и партизанского движения в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны.

Биография 
С 1930 работал в Осиповичском леспромхозе, на лесопильном заводе. С 1932 председатель колхоза, сельсовета. С 1937 зам. председателя, председатель Осиповичского райисполкома.

С июля 1941 в партизанах, командир группы. С марта 1942 командир 210-го отряда им. И. В. Сталина, с января 1943 командир 1-й Осиповичской партизанской бригады (с июля 1943 Осиповичская военно-оперативная группа).

В апреле-сентябре 1943 член Могилевского подпольного обкома КП(б)Б, участвовал во многих боевых операциях.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 1943 года № 1000 — одному из десяти командиров партизанских формирований Белорусской ССР — Н. Ф. Королёву присвоено воинское звание «генерал-майор».

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза белорусским партизанам» от 1 января 1944 года за  «образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии» генерал-майору Королёву Николаю Филипповичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

С августа 1944 председатель Могилевского горисполкома.

С 1946 года в запасе.

В 1953—1957 секретарь Хотимского райкома КПБ, с 1958 на советской работе в Могилёве. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1956).

Кандидат в члены ЦК КПБ в 1940—1952, 1954—1960.

Депутат Верховного Совета БССР в 1947—1959. Член Президиума Верховного Совета БССР в 1947—1955.

Проживал в Могилёве, где скончался в 1972 году.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» (№ 3257)
 орден Ленина
 два ордена Трудового Красного Знамени
 именные часы (№ 52201) — от наркомата обороны СССР по представлению начальника Центрального штаба партизанского движения
 Почётный гражданин города Могилёва

Память 
В Могилеве именем Королёва Николая Филипповича названа улица, на доме (ул. Первомайская, 67), где он жил, установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 
 Князьков А. С. Партизаны — генералы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 5. — С.108—109.
 Каралёў Мікалай Піліпавіч // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. У 12 т. Т. 5. Зуйкі — Кішы / Рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1972. — С. 428. — 616 с.: іл., карты.

Почётные граждане Могилёва
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Похороненные в Могилёве
Члены Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 2-го созыва
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КП Белоруссии
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Председатели Могилёвского горисполкома
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Заместители председателей районных исполкомов Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании